Тревіллі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 195 км на південний схід від Парижа, 80 км на захід від Діжона, 50 км на південний схід від Осера.

Історія 

1 січня 2019 року Тревіллі, Сізері, Гійон, Со i Вінь було об'єднано в новий муніципалітет Гійон-Терр-Плен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тревіллі на сайті французького Національного інституту географії
 Тревіллі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тревіллі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тревіллі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тревіллі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна